Карпен има више значења:

 Карпен (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Карпен (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Карпен (Долж), општина у округу Долж у Румунији